

Biologia 
Sequenza di Kozak è una corta sequenza interna dell'mRNA (ACCAUGG);

Persone 
Ádám Kozák – scacchista ungherese
Danuta Kozák – canoista ungherese
Dmitrij Nikolaevič Kozak – politico russo
Harley Jane Kozak – attrice e scrittrice statunitense
Ivan Kozák – ex calciatore slovacco
Ján Kozák – calciatore slovacco
Ján Kozák – calciatore e allenatore di calcio cecoslovacco, dal 1991 slovacco
Jan Kozák – cestista cecoslovacco, dal 1993 ceco
Jan Kozák – scrittore ceco
Josef Kozák – pallavolista e allenatore di pallavolo cecoslovacco
Libor Kozák – calciatore ceco
Mychajlo Kozak – calciatore ucraino
Roman Kozak – regista e attore russo
Václav Kozák – canottiere cecoslovacco naturalizzato ceco
Waldemar Kozak – cestista polacco